Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2013 года проводился 1—16 октября в Улан-Баторе (Монголия) под эгидой Международной федерации шашек (ФМЖД).

Соревнования прошли в трёх форматах: классическом, быстрые шашки и блиц. Чемпионкой мира в основной программе стала представительница Латвии Зоя Голубева. Она встретилась в 2015 году в матче за звание чемпионки мира с россиянкой Тамарой Тансыккужиной.

Арбитр — Рима Данилевичене.

Регламент 
2 октября проводился чемпионат по блицу, 3 октября — по быстрым шашкам. Соревнование в классическом формате проводились 4—15 октября по круговой системе микро-матчей из двух партий. В случае победы обладательницы титула чемпиона мира Тамары Тансыккужиной матч за звание чемпиона мира в 2014 году проводился бы между нею и серебряным призёром, в случае победы другой спортсменки в матче примут участие новая и прежняя чемпионки мира — Зоя Голубева и Тамара Тансыккужина. Обе участницы матча 2014 года примут участие в чемпионате мира 2015 года.

 Определение победителей.

Место в соревнованиях определяются по сумме очков. В случае равенства очков место определяются по наибольшему количеству побед, наибольшей разнице между «плюс» и «минус» ничьими, наибольшему количеству «плюс» ничьих*, результату личной встречи, по лучшему рейтингу.

В случае, если эти критерии не позволят определить место участниц, для определения мест с 1 по 6 будет проведён один тай-брейк по системе Леманна—Георгиева, при равенстве очков у трёх и более участниц проводится круговой турнир между ними.

(*) — ничья считается со знаком «плюс», если у одного соперника на доске на три и более больше простых шашек (дамка считается за две простые шашки).

Участницы в основной программе 
16 участниц, 10 федераций, 2 континента. Средний рейтинг участниц 2212. 8 международных гроссмейстеров среди женщин, 5 международных мастеров среди женщин, 1 мастер ФМЖД среди женщин

Впервые на чемпионатах мира выступали шашистки Китая, которые опередили своих главных соперниц на чемпионатах Азии шашисток Монголии.

1. Чемпионка мира 2011 года GMIF Тамара Тансыккужина 

2. GMIF Дарья Ткаченко  как предыдущая чемпионка мира

3. GMIF Нямжаргал Мунхбаатар  от Азии

4. MIF Чжао Ханьцин  от Азии

5. GMIF Зоя Голубева  от Европы

6. GMIF Нина Хукман  от Европы

7. MIF Айыына Собакина  от Европы

8. GMIF Матрёна Ноговицына  по лучшему рейтингу от России

9. GMIF Виктория Мотричко  по лучшему рейтингу от Украины

10. GMIF Ольга Федорович  по лучшему рейтингу от Белоруссии

11. MIF Наталья Садовска 

12. MFF Пирет Виирма 

13. MIF Лайма Адлите 

14. GMIF Эрдэнэцогтын Мандахнаран 

15. Алатэнхуа 

16. Моломжамцын Одгэрэл 

 Вместо Нины Хукман выступала Хейке Верхёл.

GMIF — международный гроссмейстер

MIF — международный мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ход турнира в основной программе 
 1 тур
 1 пара UKR Motrichko, Viktoriya 1 : 1 POL Sadowska, Natalia
 2 MGL Mandakhnaran, Erdenetsogt 2 : 0 EST Viirma, Piret
 3 MGL Molomjamts, Odgejrel 1 : 1 BLR Fedorovich, Olga
 4 MGL Munkhbaatar, Nyamjargal 1 : 1 CHN Zhao, Hanqing
 5 LTU Adlyte, Laima 0 : 2 RUS Tansykkuzhina, Tamara
 6 UKR Tkachenko, Darya 1 : 1 LAT Golubeva, Zoja
 7 CHN Alatenghua 2 : 0 NED Verheul, Heike
 8 RUS Nogovitsyna, Matrena 1 : 1 RUS Sobakina, Ayyyna

Чемпионка мира Тамара Тансыккужина переиграла

Результаты

Основная программа 
Контроль времени — на партию каждому участнику даётся 1 час 20 минут плюс 1 минута за каждый сделанный ход.

Быстрые шашки 

Приняли участие 22 спортсменки из 6 стран, в том числе 5 международных гроссмейстеров и 5 международных мастеров. Проводился по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени — на партию 15 минут плюс 3 секунды за каждый сделанный ход. Средний рейтинг — 1249.

Победила Дарья Ткаченко (Украина), вторая Виктория Мотричко (Украина), третья Наталия Садовска (Польша).

Блиц 

Приняли участие 22 спортсменки из 8 стран, в том числе 7 международных гроссмейстеров, 5 международных мастеров и 1 мастер ФМЖД. Проводился по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени — на партию 5 минут плюс 3 секунды за каждый сделанный ход. Средний рейтинг — 1613.

Победила Матрёна Ноговицына (Россия), вторая Виктория Мотричко (Украина), третья Дарья Ткаченко (Украина).

Ссылки 
 Women’s World Draughts Championship (англ.)
 Итоговое положение
 http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=1&kl=46&Id=3646&jr=14&afko=46&r=

Женщины 2013
2013 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Улан-Баторе
Октябрь 2013 года
Спорт в Монголии в 2013 году
Международные соревнования по шашкам в Монголии
Чемпионаты мира в Монголии